Periodieke kometen zijn kometen die een baan hebben met een omlooptijd die minder is dan 200 jaar of kometen waarvan meer dan één perihelium passage werd geobserveerd. (bijvoorbeeld 153P/Ikeya-Zhang).

Periodieke kometen krijgen een nummer voor de naam, die meestal na de 2de passage wordt toegevoegd. Hierdoor zijn er dus nog periodieke kometen die geen voorafgaande code hebben, zoals P/2005 T5 (Broughton). Voor zonscherende kometen die zijn waargenomen door de SOHO satelliet moeten er drie passages zijn waargenomen voordat een komeet als periodiek kan worden erkend.

Bijna altijd wordt de komeet naar zijn ontdekker genoemd, maar in een paar uitzonderlijke gevallen is dit niet zo en draagt ze de naam van de persoon die de komeetbaan berekende, zoals 2P/Encke en 27P/Crommelin.

De baan van een periodieke komeet met kleine baan is moeilijk te berekenen door de vele storingen door de aantrekkingsvelden van de planeten.

Bij de kometen die dezelfde naam dragen maakt de voorgaande code dan het onderscheid. Een voorbeeld hiervan zijn de 9 kometen ontdekt door Eugene Shoemaker en David Levy, namelijk 181P, 192P. Dikwijls wordt ook gezegd komeet Shoemaker-Levy 6 en komeet Shoemaker-Levy 1.

In de sterrenkundige naamgeving staat de letter "C" voor een niet-periodieke komeet, de letter "P" voor een periodieke komeet, de letter "D" voor een verdwenen of verbrande komeet, de letter "X" voor een komeet met onberekenbare baan, de letter "I" voor een interstellair object en de letter "A" voor een object dat aanvankelijk voor een komeet werd aangezien maar eigenlijk een planetoïde is.

Sommige kometen behielden de voorletter "C" tot de volgende observatie indien hun omlooptijd groter is dan 30 jaar.

Genummerde periodieke kometen

Niet genummerde periodieke kometen

Zie ook 
 Lijst van niet-periodieke kometen

Externe links en bronnen
 Minor Planet Center nummers van periodieke kometen
 Cometography.com: periodieke kometen
 Seiichi Yoshida's komeet catalogus
 MPC: Gegevens van de laatste observaties van kometen

 Lijst van periodieke kometen
Kometen